Cornford puede referirse a:
 Frances Crofts Cornford, nacida F. Darwin (1866-1960), poetisa británica. 
 Francis Macdonald Cornford (1874-1943), filólogo clásico y poeta británico.
 John Cornford (1915-1936), poeta, activista comunista británico, brigadista en la Guerra Civil Española.